Petrovskij – cittadina della Russia europea centrale, situata nella oblast' di Ivanovo
 Petrovskij Passaž – grande magazzino di Mosca
 Losino-Petrovskij – cittadina della Russia europea centrale, situata nella oblast' di Mosca
 Stadio Petrovskij –  stadio di calcio di San Pietroburgo

Pagine correlate 
 Petrovskij rajon
 Petrov
 Petrovič
 Petrovsk
 Petrovskoe
 Petrovskaja
 Piotrovskij